Појнт Бејкер има више значења:
 Појнт Бејкер (Аљаска)
 Појнт Бејкер (Флорида)